Az 1960–1961-es magyar női röplabdabajnokság a tizenhatodik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizennégy csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A VM Háztartási Bolt új neve Bp. Vörös Meteor lett.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1962

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag